est la formule brute de plusieurs isomères.

 oxypurinol ou 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(2H,5H)-dione, numéro CAS 
 xanthine ou 3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, numéro CAS